Lakeville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lakeville Township (Iowa)
 Lakeville Township (North Dakota)